Hippold ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Hippold (1909–1972), deutscher Maler
 Gussy Hippold-Ahnert (eigentlich Elisabeth Hippold, geb. Ahnert; 1910–2003), deutsche Malerin
 Jan Hippold (* 1974), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen